BRICSat bezeichnet:

 BRICSat-2
 BRICSat-P